Hay siete municipios llamados Villaviciosa en España:

 Villaviciosa, en Asturias.
 Villaviciosa (parroquia), es una parroquia del concejo homónimo asturiano.
 Villaviciosa, localidad perteneciente al municipio de Solosancho en la provincia de Ávila.
 Villaviciosa de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
 Villaviciosa de la Ribera, en la provincia de León.
 Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid.
 Villaviciosa de San Miguel, en la provincia de León.
 Villaviciosa de Tajuña, en la provincia de Guadalajara.

Hay un municipio llamado Villaviciosa en las Islas Filipinas:
Villaviciosa: Municipio de la provincia de Abra.

Personas 
 José de Villaviciosa (1589-1658), poeta español del Siglo de Oro, perteneciente al Barroco.
 Sebastián Rodríguez de Villaviciosa (c. 1618-1663), dramaturgo español del Siglo de Oro.

Historia 
 Batalla de Villaviciosa (1665), librada en Vila Viçosa (Portugal), entre España y Portugal, durante la Guerra de Restauración portuguesa, que acabó con victoria portuguesa;
 Batalla de Villaviciosa (1710), librada en Villaviciosa de Tajuña, cerca de Madrid (España), en el contexto de la Guerra de Sucesión Española; participaron Francia y España por un lado, y Austria, las Provincias Unidas y Portugal por el otro, terminando con la victoria franco-española.
 Regimiento Lanceros Villaviciosa, 8.º de Caballería fue un regimiento de caballería española creado en 1728.